In 1911/12 werd het tiende Zuidrijns voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. De competitie werd in twee groepen verdeeld, die elkaar niet bekampten om de algemene titel en beide doorstroomden naar de eindronde.

Borussia München-Gladbach werd kampioen en plaatste zich voor de West-Duitse eindronde. De club versloeg VfB 05 Gießen en Essener SV 99. In de finale verloor de club van Cölner BC 01.

FC Rhenania 1900 Cöln, Cölner SpV 1902 en Cöln-Ehrenfelder SV 06/07 fuseerden tot Cölner-Ehrenfelder Rhenania 1900.  SV Kalk 04 en FC Borussia 1906 Mülheim fuseerden tot VfR Mülheim-Kalk  Krefelder FC 1895 en FC Preußen 1904 Krefeld fuseerden tot Krefelder FC Preußen 1895.

A-Klasse

Groep Zuid

Groep Noord

Finale

B-Klasse 
Enkel de tabellen uit Düsseldorf zijn bewaard gebleven.

Groep Düsseldorf A

Groep Düsseldorf B

Finale Düsseldorf

Promotie-eindronde
De winnaar promoveert.

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Zuidrijns voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1911/12